Gyoma, magyar keresztnév
Földrajz
 Gyoma, 1982-ben Endrőddel Gyomaendrőd néven egyesült egykori település Békés megyében
 Gyoma, folyó Oroszországban